Трубецкая, Екатерина
 Трубецкая, Екатерина Ивановна (урождённая графиня Лаваль; 1800—1854) — жена С. П. Трубецкого.
 Трубецкая, Екатерина Николаевна (в замужестве Орлова; 1840—1875) — фрейлина, жена князя Н. А. Орлова.
 Трубецкая, Екатерина Сергеевна (в замужестве Самойлова; 1763—1830) — фрейлина, жена генерал-прокурора А. Н. Самойлова.
 Трубецкая, Екатерина Петровна (в замужестве Строганова; 1744—1815) — светская красавица екатерининских времён, известная своей незаурядной судьбой.